Chesapeake (Schreibung teils auch Cesapeake) steht für:
 Chesapeake (Volk), ein Nord-Amerikanischer Indianerstamm
 Chesapeake (Virginia), Stadt, USA
 Chesapeake (Ohio), Ortschaft, USA
 Chesapeake (West Virginia), Ortschaft, USA
 Chesapeake (Indiana), ehemalige Ortschaft, USA
 Chesapeake (Maryland, USA), fiktiver Handlungsort der Fernsehserie Chesapeake Shores
 Chesapeake (Maryland), Ortschaft, USA
 Chesapeake Energy, ein US-amerikanisches Erdgasunternehmen
 USS Chesapeake (1799), eine ehemalige Segelfregatte der US-Marine
 Chesapeake (Feuerschiff), ehemaliges Feuerschiff (Lightship 116) der amerikanischen Küstenwache, National Historic Landmark, NRHP-Registernummer 80000349

Chesapeake Bay, im Speziellen:
 Chesapeake Bay, die größte Flussmündung in den USA
 Chesapeake-Bay-Krater, ein Einschlagkrater an der Ostküste der USA
 Chesapeake Bay Bridge-Tunnel
 Chesapeake Bay Retriever, eine amerikanische Hunderasse

im NRHP gelistete Objekte:
 Chesapeake and Ohio 1308 Steam Locomotive, in Huntington, West Virginia, ID-Nr. 02001571
 Chesapeake and Ohio 2755 Steam Locomotive, in Henlawson, West Virginia, ID-Nr. 06000900
 Chesapeake and Ohio Canal National Historical Park, in Washington, DC, ID-Nr. 66000036
 Chesapeake and Ohio Depot, in Charleston, West Virginia, ID-Nr. 84000782
 Chesapeake and Ohio Passenger Depot, in Pikeville, Kentucky, ID-Nr. 87000618
 Chesapeake and Ohio Railroad Passenger and Baggage Depots, in Mount Sterling, Kentucky, ID-Nr. 91000431
 Chesapeake and Potomac Telephone Company Building, in Washington, DC, ID-Nr. 88001112
 Chesapeake and Potomac Telephone Company Warehouse and Repair Facility, in Washington, DC, ID-Nr. 06001159
 Chesapeake and Potomac Telephone Company, Old Main Building, in Washington, DC, ID-Nr. 88000652
 Chesapeake Beach Carousel, in Chesapeake Beach, Maryland, ID-Nr. 73002318
 Chesapeake Beach Railway Station, in Chesapeake Beach, Maryland, ID-Nr. 80001798

Siehe auch:
 Seeschlacht vor der Chesapeake Bay